El Jopoy kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Jopoy, Coxcatlán, ort, 
 El Jopoy, Tanlajás, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar